Плеще́ево — распространённый российский топоним.

Населённые пункты России 
 Плещеево — село в Буйском районе Костромской области.
 Плещеево — деревня в Хлевенском районе Липецкой области.
 Плещеево — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Плещеево — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Плещеево — село в Орловском районе Орловской области.
 Плещеево — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Плещеево — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Плещеево — село в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Плещеево — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Прочее 
 Плещеево — усадьба в городе Подольске Московской области.

См. также 
 Плещеево озеро (значения)